Kachlíkárna je lidové označení pro budovu s fasádou složenou z kachlíků. Několik významných budov tohoto názvu stojí v Praze:

Holešovice, Bubenská 1, budova Elektrických podniků
Letná, Nad Štolou 3, v současnosti sídlo Ministerstva vnitra České republiky
Staré Město, Bartolomějská 7, bývalé sídlo Státní bezpečnosti, v současnosti užívá Policie České republiky
Žižkov, Náměstí Winstona Churchilla 2, Dům Radost (dříve Dům odborových svazů)